

Patronyme 

 Benjamin Sigouin (né en 1999), joueur de tennis canadien.
 Nicolas Sigouin (1989-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace.